Каховская — фамилия; женская форма фамилии . Может также быть топонимом:

 Каховская, Ирина Константиновна (1887—1960) — российская революционерка, одна из лидеров партии эсеров, затем партии левых эсеров.
 «Каховская» — станция Московского метрополитена.

См. также 
 Каховская ГЭС — гидроэлектростанция на Днепре (Украина)
 Каховская линия — бывшая линия Московского метрополитена
 Каховская улица
 Каховка (значения)